Дансо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дансо, Кевин (род. 1998) — австрийский футболист ганского происхождения, полузащитник.
 Дансо, Мамаду (род. 1983) — гамбийский футболист, защитник.
 Дансо, Эриксон (род. 1989) — арубский футболист, нападающий сборной Арубы.